Guardando indietro, 2000-1887 (Looking Backward) – romanzo di Edward Bellamy del 1888
Looking Backward (film) – film muto per la regia di Stanner E.V. Taylor del 1912